Lipezk beschreibt:

die russische Stadt, siehe Lipezk
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Lipezk
den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Lipezk
den Eishockeyklub der Stadt, siehe HK Lipezk
den Fußballverein der Stadt, siehe FK Metallurg Lipezk